Налескино — название населённых пунктов в России:

 Налескино — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Налескино — деревня в Нерехтском районе Костромской области.
 Налескино — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Налескино — деревня в Старожиловском районе Рязанской области.